La Dame de chez Maxim, une pièce de théâtre de Georges Feydeau représentée en 1899.
La pièce a été adaptée au cinéma :
 La Dame de chez Maxim's, un film d'Émile Chautard sorti en 1912 ;
 La Dame de chez Maxim's, un film italien d'Amleto Palermi sorti en 1923 ;
 La Dame de chez Maxim's, un film d'Alexander Korda sorti en 1933 ;
 La Dame de chez Maxim, un film de Marcel Aboulker sorti en 1950.

La pièce a été adaptée pour la télévision :
 La Dame de chez Maxim (Räkan fran Maxim), un téléfilm de Hans Alfredson diffusé en  1980.